Гру́шина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Грушина, Анна Филипповна (род. 1949) — главный редактор «Московского журнала» и журнала «Архитектура и строительство Москвы».
 Грушина, Елена Эдуардовна (род. 1975) — украинская фигуристка, олимпийская призёрка. См. также